Hoge Brug of Hogebrug kan verwijzen naar:

Bruggen
Hoge Brug (Breda), een brug in Breda Centrum
Hoge Brug (Heumen), een brug over het Maas-Waalkanaal in Heumen
Hoge Brug (Harelbeke), een brug over de Leie in Harelbeke
Hoge Brug (Hoorn), een brug in de binnenstad van Hoorn
Hoge Brug (Maarssen), andere benaming voor de Maarsserbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in Maarssen en tevens een wijk aldaar
Hoge Brug (Maastricht), een voetgangersbrug in Maastricht
Hoge Brug (Overschie), een brug in de Rotterdamse deelgemeente Overschie
Hoge Brug (Vianen), een brug in de Grote sluis Vianen.

Overige
Hogebrug (buurtschap), buurtschap in de Nederlandse gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Zie ook
Emmabrug (Nieuwegein), ook wel Hogebrug genoemd, deel van de Koninginnensluis in Vreeswijk
Noorderhoogebrug
Hoogbrug (doorverwijspagina)